Kamikawa peut désigner :

Toponymes 
 Villes japonaises :
 Kamikawa, dans le district de Kodama, dans la préfecture de Saitama ;
 Kamikawa, dans le district de Kanzaki, dans la préfecture de Hyōgo ;
 Kamikawa, dans la sous-préfecture de Kamikawa, sur l'île de Hokkaidō.
 Districts japonais :
 district de Kamikawa (Ishikari), dans la sous-préfecture de Kamikawa, sur l'île de Hokkaidō ;
 district de Kamikawa (Teshio), dans la sous-préfecture de Kamikawa, sur l'île de Hokkaidō ;
 district de Kamikawa, dans la sous-préfecture de Tokachi à Hokkaidō.